Un Kumbum est un chorten tibétain de grande taille constituant un bâtiment, comparable à un temple ;
 Le monastère de Kumbum est un monastère bouddhiste tibétain situé près de la ville de Xining, dans la province du Qinghai en Chine.